Sidsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sidsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (2,7 ha)
Sidsjön (Ockelbo socken, Gästrikland, 675233-153280), sjö i Ockelbo kommun,  (12,5 ha)
Sidsjön (Ockelbo socken, Gästrikland, 675984-152444), sjö i Ockelbo kommun,  (6,16 ha)
Sidsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (307 ha)
Sidsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (34,5 ha)
Sidsjö, stadsdel söder om Sundsvalls centrum, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn